Toponímia:
 Humbert (Pas-de-Calais), municipi francès al departament del Pas-de-Calais 
 Acadèmia Tastavins Sant Humbert, entitat fundada el 1964 amb seu a Vilafranca del Penedès 
 Sant Humbert de la Manyosa, capella de la masia de la Manyosa (Granera, Vallès Oriental)
 Xalets - Humbert Torres, barri de Lleida al nord del nucli urbà 
 Biografies:
 Prenom:
 Humbert I d'Itàlia o Humbert IV de Savoia (Torí, Regne de Sardenya-Piemont, 1844 - Monza, Regne d'Itàlia, 1900), príncep de Sardenya-Piemont que va esdevenir el segon rei de la Itàlia unificada el 1878
 Humbert II d'Itàlia (Racconigi, Regne d'Itàlia, 1904 - Ginebra, Suïssa, 1983), Rei d'Itàlia 
 Humbert I de Savoia, anomenat Humbert de les Mans Blanques (Regne de Borgonya v 980 - Hermillon, comtat de Savoia, 1048), primer comte de Mauriena i iniciador de la Dinastia Savoia 
 Humbert II de Savoia dit “El Gras” (Carignano, Savoia ~1065 - 1103), comte de Savoia entre 1080 i 1103 
 Humbert III de Savoia dit “el Benaurat” o “el Sant” (Veillane, Savoia, 1136 - Chambéry, 1189), comte de Savoia entre 1148 i 1189 
 Humbert de Sesagudes (abans de 1041 - ?, 1082), magnat comtal i senyor de les baronies de Montseny, Montpalau i Palafolls 
 Humbert Torres i Barberà (Mont-roig de Segarra, 1879 - Barcelona, 1955), metge i polític català 
 Primer cognom: 
Manuel Humbert i Esteve (Barcelona, 1890 - 1975), pintor i dibuixant 
Jean-Henri Humbert (París, 1887 - Bazemont, 1967), botànic francès
 Segon cognom:
 Cristòfol Triay Humbert (Alaior, 1948), polític i empresari menorquí 
 Daniela Grau i Humbert militant associativa, social i política nord-catalana, professora d'alemany i de català
 Josep Barberà i Humbert (Barcelona, 1877 - 1947), pedagog i compositor català 
 Josep Maria Socías i Humbert (Barcelona, 1937 - 2008), advocat i batlle de Barcelona